Rappel ist:

 der deutsche Name der estnischen Stadt Rapla
 ein umgangssprachliches Wort für einen Nervenzusammenbruch
 in der Handelssprache die aus dem Französischen übernommene Bezeichnung für einen Umsatzbonus, siehe Rabatt

Rappel steht als Eigenname für:

 ein Computerprogramm für die Internetauktion auf der Plattform Ebay, siehe Sniper (Software)
 einen in Süddeutschland geläufigen Spitznamen für Raphael

Rappel ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandrine Rappel, argentinische Schriftstellerin und Dramaturgin
 Ernst Rappel (1922–2013), deutscher Maler und Bildhauer
 Hermann Rappel (1917–2001), deutscher Komponist, Arrangeur und Musikverleger
 Jakob Rappel (1877–1942), österreichischer Goldschmied
 Simone Rappel (* 1967), deutsche Theologin
 Wolfgang Rappel (* 1940–2022), deutscher Segelweltmeister

Siehe auch:
 Rappeln
 Räppel
 Rapel